Dieckmann puede estar referido a:

Personas 
 Carolina Dieckmann (1978-), actriz de televisión, teatro, cine y modelo brasileña.
 Christina Dieckmann (1977-), actriz, modelo y exreina de belleza venezolana.